BUZ  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Civ / Afb, Bushehr, Iran
 Buz è un comune dell'Albania

Pagine correlate 
 Buzz